Vaucher:
 Denis Vaucher
 Gee Vaucher
 Jean Pierre Étienne Vaucher
 Aenictus vaucheri
 Cataglyphis albicans vaucheri
 Michel Vaucher